Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd mit 14 Teilnehmern und einer Gruppe Nord mit 9 Teilnehmern durchgeführt.

Modus 

In der Gruppe Nord wurde die Vorrunde als Doppelrunde und in der Gruppe Süd als Einfachrunde durchgeführt.

Aus der Gruppe Süd nahmen nach der Vorrunde die besten acht Mannschaften an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1989/90 und aus der Gruppe Nord die besten fünf an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord 1989/90, während die anderen Mannschaften an den Qualifikationsrunden mit den Teilnehmern aus der Regionalligen teilnahmen.

Oberliga Nord 

 Die Mannschaften auf Platz 1 bis 5 nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord teil – die weiteren an der Qualifikationsrunde.

Hauptrunde

Qualifikation zur Oberliga Nord

Oberliga Süd 

Die Mannschaften auf den Plätze 1–8 der Vorrunde nahmen an der Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd 1989/90 und die weiteren Mannschaften an der Qualifikation mit den Mannschaften aus der Regionalliga Süd und Süd-West teil.

Hauptrunde

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B 

Aufgrund des Rückzugs des ERC Ingolstadt und dem Pausieren des Heilbronner EC, woraufhin der EHC Klostersee in die 2. Bundesliga nachrückte, verblieb der Straubing in der Oberliga. Zudem stieg der EV Regensburg, der TSV 1862 Erding und die EA Kempten in die Oberliga auf.
Der Deggendorfer EC stieg in die Regionalliga ab.

Finale 
  ECD Sauerland Iserlohn – Augsburger EV 7:2
 Augsburger EV – ECD Sauerland Iserlohn 4:1

Weblinks 
 
 

1988
Oberliga 1989